33.333 kan syfta på:

 33.333 (film, 1924) – en svensk film av Gustaf Molander
 33.333 (film, 1936) – en svensk film av John Lindlöf
 33.333 (pjäs) – en teaterpjäs av Algot Sandberg, som filmerna bygger på.